Душан Тадић може да се односи на:

 Душан Тадић (1988), српски фудбалер
 Душан Тадић (војник), војник ВРС
 Душан Тадић (глумац) (1929—2007), српски глумац